Руслан Туржанович Куатов (род. 22 февраля 1962 года, Гурьевская область, г. Гурьев, Казахская ССР) — казахстанский работник нефтяной отрасли, Герой Труда Казахстана (2017).

Биография 
Закончил Гурьевский политехникум по специальности "Эксплуатация нефтяных и газовых скважин" и КазПТИ им. В.И. Ленина - горный инженер.

1981-1983 гг. — служба в рядах Советской Армии (КДВО)

1984—1988 гг. — инженер по исследованию скважин Балыкшинской нефтегазоразведочной экспедиции по испытанию скважин ПО «Гурьевнефтегазгеология».

В 1988 году начал работать на месторождении Тенгиз.

1988—1993 гг. — ведущий инженер по исследованию скважин НГДУ «Тенгизнефть» ПО «Тенгизнефтегаз».

С момента создания ТОО «Тенгизшевройл» в 1993 году начал работу в компании с должности ведущего специалиста отдела технологии добычи. В 2000 году одним из первых казахстанских сотрудников был переведён на управляющую должность руководителя промысловой группы, заменив иностранного супервайзера.

В 2004 году прикомандирован в северо-американское подразделение корпорации Chevron в штате Вайоминг, где работал консультантом отделов технологии добычи и оптимизации эксплуатации промысла Пэйнтер. После возвращения в Казахстан в 2005 году был назначен начальником отдела технологии добычи нефти, заменив иностранного менеджера.

В декабре 2017 года Руслану Куатову было присвоена высшая степень отличия — звание Герой Труда Казахстана (Қазақстанның Еңбек Ері). На вручении награды президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил:

Награды 
 Герой Труда Казахстана (2017)
 Орден «Отан» (2017)
 Орден «Курмет»(2009)

Примечания